País Valencià:
 Ermita de Sant Roc (Alacant), temple al barri de Sant Roc (Alacant)
 Ermita de Sant Roc (Sot de Xera), ermita de Sot de Xera (Els Serrans, País Valencià) 
 Ermita de Sant Roc de Ternils, edifici al municipi de Carcaixent (la Ribera Alta, País Valencià) 
 Ermita de Sant Roc de Vallanca, temple de Vallanca (Racó d'Ademús)
 Ermita de Sant Roc de Xèrica (Alt Palància, País Valencià) 
 Catalunya:
 Ermita de Sant Roc (Batea)
 Ermita de Sant Roc (Benissanet), edifici proper a la població de Benissanet (Ribera d'Ebre) 
 Ermita de Sant Roc (Paüls), en Paüls, Baix Ebre 
 Sant Roc de Llavorre, ermita del poble de Llavorre (la Guingueta d'Àneu, Pallars Sobirà)
 Sant Roc (Manyanet), ermita del poble de Manyanet (Sarroca de Bellera, Pallars Jussà)
 Sant Roc de Bonansa ermita romànica del  -XIII al municipi de Bonansa (Baixa Ribagorça, Franja de Ponent)
 Sant Roc (Cérvoles), ermita del poble de Naens (Senterada, Pallars Jussà)
 Ermita de Sant Roc (Benafer)
 Ermita de Sant Roc (Culla)
 Ermita de Sant Roc (El Toro)
 Ermita de Sant Roc (Vilopriu)
 Ermita de Sant Roc de la Barroca, ermita de Sant Aniol de Finestres